Olschewen ist der deutsche Name zweier polnischer Dörfer:
 Olschewen, 1938 bis 1945 Kronfelde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszewo (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Olschewen, 1938 bis 1945 Erlenau, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszewo (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Olschöwen